

Менженін — село в гміні Плятерув Лосицького повіту Мазовецького воєводства
 Менженін — село в гміні Снядово Ломжинського повіту Підляського воєводства
 Менженін — село в гміні Руткі Замбровського повіту Підляського воєводства